El término Lota puede referirse a:
 Lota, ciudad y comuna de Chile.
 Lota, cráter de Marte.
 Lota lota, especie de pez.
Lota (recipiente) para agua, generalmente empleado en higiene, en algunas partes del sur de Asia.